Dee River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Dee River (Derwent River), Nebenfluss des Derwent Rivers in Tasmanien, Australien.
 Dee River (Don River), Nebenfluss des Don River in Queensland, Australien.

Siehe auch:
 Dee für weitere Flüsse mit dem Namen Dee